"Hermosa" pode ser: 
 Hermosa (Dakota do Sul), localidade dos EUA
 Hermosa Beach, localidade da Califórnia
 Punta Hermosa (distrito), distrito peruano de Lima
 Pampa Hermosa (distrito), distrito peruano de Loreto
 Vista Hermosa (Meta), município colombiano
 Pampa Hermosa (distrito de Satipo), no Peru

Desambiguações de topônimos